Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 1993 — 1-й чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошёл со 2 по 5 декабря 1993 года в Пальма-де-Майорка, Испания.

Таблица медалей

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира
 ЕR — рекорд Европы

1993